Servat ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Servat (* 1945), französischer Sänger
 William Servat (* 1978), französischer Rugby-Union-Spieler